Тальвейла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пинарес. Занимает площадь 52,97 км². Население 146 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Мигель.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории